Ekstremalne Kaczory (org. X-DuckX, 2001-2006) – francuski serial animowany, który opowiada zabawne perypetie 2 kaczorów – Geextaha i Slaxa. Wznowiono emisję serialu na kanale teleTOON+.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie ZigZap − Studio Eurocom
Reżyseria:
 Dorota Prus-Małecka (odc. 1-8, 13-14, 16, 23),
 Ewa Kania
Dialogi: Berenika Wyrobek
Dźwięk i montaż: Jacek Gładkowski
Kierownictwo produkcji: Marzena Omen-Wiśniewska
Udział wzięli:
 Jarosław Boberek − Slax
 Jacek Kopczyński − Geextah
 Katarzyna Łaska − 
 Ariel,
 Dostawczyni pizzy (odc. 3),
 Starasza pani (odc. 4),
 Pielęgniarka (odc. 7),
 Stewardesa (odc. 8)
 Tomasz Błasiak − J.T. Thrash
 Cezary Kwieciński − 
 Kenny La Boom Boom (odc. 2),
 Archeolog (odc. 3),
 Złodziej (odc. 4),
 Sprzedawca (odc. 7),
 Super M (odc. 8),
 Pracownik Księgi Głuptesa (odc. 8),
 Extremer 9000 (odc. 13),
 Chłop pasący krowy (odc. 14),
 Krasnal ogrodowy (odc. 16)
 Janusz Wituch
 Reporter (odc. 2, 6),
 Iwanow (odc. 3),
 Policjant (odc. 4),
 Koń (odc. 8),
 Spiker (odc. 13),
 Kosmita #2 (odc. 14),
 Eugeniusz Gin (odc. 23),
 Jane Gin (odc. 23)
 Wojciech Machnicki − Max Meotlingus (odc. 4)
 Krzysztof Zakrzewski − 
 Kucharz (odc. 3),
 Kierowca (odc. 4),
 Wojskowy (odc. 5),
 Snowboardzista (odc. 6),
 Ochroniarz (odc. 7)
 Robert Tondera − 
 Naukowiec (odc. 13),
 Kosmita #1 (odc. 14),
 Sprzedawca (odc. 23)
 Marek Obertyn − 
 Roger (odc. 16),
 Spiker na polu golfowym (odc. 23)
 Anna Apostolakis − Kobieta (odc. 23)
 Jarosław Domin − Listonosz
 Ewa Kania
 Cynthia Kaszyńska
i inni

Lektor: Tomasz Knapik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2006